Stinger è un film  del 2005 diretto da Martin Munthe.

Trama 
Un gruppo di marine, insieme a due scienziate, è stato mandato in una missione di recupero, il cui scopo
è quello di andare in un sottomarino, dove un team di scienziati stava conducendo esperimenti, per il governo, su dei mostruosi scorpioni. Man mano gli scorpioni crescevano e un giorno si ribellarono e assetati di sangue maciullarono tutto il team e così, il sottomarino perse contatto con il governo.
Così, ecco qui ora che i marine si trovano nel sottomarino, con vicino cataste di cadaveri ammucchiate per tutto l'equipaggio. Avranno solo 24 ore per recuperare uno degli scorpioni, ma ad aspettarli c'è ben altro: ora gli scorpioni sono dotati di una forte intelligenza, quindi sarà difficile sopravvivere.
Nella ricerca viene trovato solo un superstite, uno degli scienziati che però reso pazzo dagli avvenimenti. Man mano il gruppo viene ucciso e alla fine solo una delle scienziate riesce a scappare, insieme allo scienziato ritrovato.
Ma mentre i due sono sulla nave di salvataggio, lo scienziato, infettato in precedenza da uno degli scorpioni, si trasforma in un orrifico mostro per metà umano e metà scorpione che alla fine uccide la ragazza. Alcune ore dopo lo scorpione ibrido danneggia i sistemi di pilotaggio e la nave esplode, distruggendolo.

Produzione
In Italia il film è stato distribuito esclusivamente per il mercato home video ed è disponibile dal 2 luglio 2008.

Collegamenti esterni
 

Film splatter